Aceasta este lista orașelor din Guatemala.

Lista orașelor 
Populație conform recensământului din 2002.

 Capitală de departament  
 Capitala țării

Orașe antice și ruine importante 
 Cancuen
 Dos Pilas
 El Baul
 Iximche
 Kaminaljuyu
 Machaquila
 El Mirador
 La Joyanca
 Mixco Viejo
 Naranjo 
 Nakbé
 Piedras Negras
 Quirigua
 Q'umarkaj
 Tikal

Referințe

Legături externe

Map of Guatemala

 
Guatemala
Orașe